Alon Turgeman – calciatore israeliano
 Amir Turgeman – allenatore di calcio ed ex calciatore israeliano
 Ben Turgeman – calciatore israeliano
 Shalom Turgeman – ex cestista israeliano